Punta Gorda (Florida), een stad in de Amerikaanse deelstaat Florida
 Punta Gorda (Belize), een plaats in Belize
 Punta Gorda (Nicaragua), een plaats in Nicaragua
 Punta Gorda (rivier), een rivier in Nicaragua
 Punta Gorda (Cuba), een schiereiland op Cuba

Zie ook Puntagorda